Single numer jeden w roku 2001 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2001 (USA)
 Single numer jeden w roku 2001 (Japonia)

Zobacz też